Sessione continua (Sesión continua) è un film di José Luis Garci del 1984. Fu nominato all'Oscar al miglior film straniero.

Riconoscimenti 
 Premio Oscar
 Candidatura all'Oscar al miglior film straniero

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici